Dorotheenstraße 5 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Dorotheenstraße 5 (Bad Homburg)
 Dorotheenstraße 5 (Chemnitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Schloßchemnitz, A–L
 Dorotheenstraße 5 (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Nordstadt (A–F)